El Palau Balaña és un multicinema de Barcelona que pertany al Grup Balaña. Va ser creat per l'empresari del cinema Pere Balañá i Espinós, qui va morir mesos abans de veure'l finalitzat. Es va inaugurar el desembre del 1965 com a sala de cinema amb 1.600 localitats, i en aquell moment era el més important del grup empresarial. Després de les reformes dutes a terme l'any 2002 va reobrir com a multicinema de set sales, que comptaven amb nous equipaments com tecnologia digital 3D. El 13 de febrer de 2020 es va anunciar que tancaria les seves portes el dia 28 del mateix mes, posant fi a quasi 60 anys de funcionament.

Notes

Referències

Enllaços externs 
 

Sales de cinema de Barcelona en funcionament
Entitats de Sants
1965 a Catalunya
2020 a Catalunya